PKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Parkes (Australia)